Schmachtenberg steht für:

 Schmachtenberg (Ingelfingen), Wüstung im Ortsteil Dörrenzimmern der Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schmachtenberg (Mönchberg), Ortsteil des Marktes Mönchberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schmachtenberg (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern
 Schmachtenberg (Zeil am Main), Ortsteil der Stadt Zeil am Main, Landkreis Haßberge, Bayern
 Burg Schmachtenberg, Ruine bei Zeil am Main

Schmachtenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Schmachtenberg (1848–1933), deutscher Heimatdichter
 Cornelia Schmachtenberg (* 1991), deutsche Politikerin (CDU)
 Ernst Schmachtenberg (* 1952), deutscher Kunststofftechniker und Hochschullehrer
 Rolf Schmachtenberg (* 1959), deutscher beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales